Les élections législatives suédoises de 1911 se sont déroulées entre le 3 et . Le Parti libéral de rassemblement (Liberala samlingspartiet) gagne les élections.

Résultats 
Parti social-démocrate suédois des travailleurs : 28,5 %
Parti libéral de rassemblement : 40,2 %
Parti des modérés : 31,3 %

1911
Suede